Cervera de los Montes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cervera de los Montes (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Cervera de los Montes (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar